

Géographie 
  Nordet, le point cardinal nord-est.
  Nordet, un vent du nord-est.

Sport 
 Le Nordet de l'UQAR, un club sportif, au Québec.

Musique 

 Nordet : Groupe de musique de marin

Voir aussi